Kojata je jméno těchto osob:

 Kojata Hrabišic, více nositelů, viz rozcestník
 Kojata z Drnovic († po 1286) – syn Slavibora z Drnovic